Helmus ist
 eine Variante des Namens der Sagenfigur Sterk Helmes

Helmus ist der Familienname folgender Personen:
 Ellen Helmus (1957–2011), niederländische Jazzmusikerin
 Roland Helmus (* 1952), deutscher Künstler